Datazione astronomica
 Datazione al radiocarbonio
 Datazione radiometrica
 Datazione stratigrafica
 Datazione comparativa
 Datazione a termoluminescenza

Altri progetti